For Your Entertainment ist ein:

 For Your Entertainment (Album), Album von Adam Lambert
 For Your Entertainment (Lied), Song von Adam Lambert